Seesken ist der Name zweier ehemals ostpreußischer Orte, die heute in Polen liegen:
 Seesken (Ksp. Schareyken), Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Szeszki (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Seesken (Ksp. Groß Czymochen), 1938 bis 1945: Draheim, Kreis Oletzko/Treuburg, seit 1945: Szeszki (Wieliczki), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren